Georgios Ioannidis (Serres, 4 de Maio de 1988) é um futebolista profissional grego, que milita no Panathinaikos.

Em 2010, foi vendido no verão para o Panathinaikos

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Panathinaikos FC